Hórhat az ókori Egyiptom korai időszakában, a predinasztikus kor 0. dinasztia nevű periódusának egyik uralkodója. Az i. e. 31. században élhetett.

Hórnihoz hasonlóan neve Tarkhanból került elő, az 1702-es sír mellékletében, egy korsóra írva. Olvasata és értelmezése bizonytalan. Lehet egyszerűen ḥt vagy ḥt.j, de Hórnihoz hasonlóan itt is felmerült a Nar(mer) olvasat. Ennek a lelet kora mond ellent, miszerint Hórhat korábbi, mint Narmer.

Titulatúra

Források 
 Toby: A. H. Wilkinson: Early Dynastic Egypt - Strategy, Security and Society. Routledge, London 1999, 
 Günter Dreyer: Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 2. Vorbericht. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo Nr.38. Deutsches Archäologisches Institut, Orient-Abteilung, Berlin (Hg.), Verlag Philipp von Zabern 1982; Bildtafel 7, Abb.3.
 William Matthew Flinders Petrie: Tarkhan II, London, BSAE, Taf. XXV, pl. XX, 1; XXX (74b) (a felirat publikálása)
 Werner Kaiser, Günter Dreyer: Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 2. Vorbericht, Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts Kairo Nr.38. Deutsches Archäologisches Institut, Orient-Abteilung, Berlin (Hg.), Verlag Philipp von Zabern 1982, S. 211-269.

Külső hivatkozások 
 0. dinasztia

Fáraók
0. dinasztia